Michael McDonald (1952) amerikai énekes, dalszövegíró
 Michael McDonald (1964) amerikai színész, rendező, író, komikus
 Michael McDonald (1969) Amerika-bajnok amerikai kosárlabdázó
 Michael McDonald (1975) olimpiai és világbajnoki ezüstérmes jamaicai atléta, futó